Karl Larsen kan henvise til flere personer:

 Karl Larsen (forfatter) – en dansk forfatter (1860-1931)
 Karl Larsen (tegner) – en dansk tegner (1889-1992)
 Karl Larsen (arkitekt) – en dansk arkitekt (1892-1958)
 Karl Larsen (maler) – en dansk maler (1897-1977)